Термит може да се отнася за:
 Термити (Termitoidae) — надсемейство насекоми
 Термит (термитна смес) – горяща смес от алуминий (или магнезий) с оксиди на различни метали
 „Термит“ – противокорабна ракета